Plusieurs personnes portent ce nom :
 Rafael Eitan (1926-2019), homme politique, ancien agent du Mossad qui participa à l'arrestation d'Adolf Eichmann en Amérique du Sud ;
 Rafael Eitan (1929-2004), dit « Raful », général, chef d'état-major de Tsahal puis homme politique israélien.